Sinfonietta, een kleine symfonie waarbij afgeweken wordt van de vierdelige vorm of de orkestgrootte
Sinfonietta (Janáček), een compositie van Leos Janáček
Sinfonietta (Moeran)
Sinfonietta voor blaasinstrumenten, een compositie van Willem van Otterloo
Sinfonietta (Penderecki), een compositie van Krzysztof Penderecki
 Sinfonietta nr. 1 (Penderecki)
 Sinfonietta nr. 2 (Penderecki)
Sinfonietta (Phillips), een compositie van Montague Phillips
Sinfonietta (Roussel), een compositie van Albert Roussel
Sinfonietta nr. 1 (Bate), een compositie van Stanley Bate